GGS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gobernador Dos Gregores (Argentina)